Het WTA-tennistoernooi van Eastbourne (officieel Nature Valley International) van 2019 vond plaats van zondag 23 tot en met zaterdag 29 juni 2019 in de Engelse kustplaats Eastbourne. Het was de 45e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Eastbourne 2019. Er werd gespeeld op gras­banen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Caroline Wozniacki was het elfde reekshoofd. Zij bereikte de derde ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Aryna Sabalenka.

De als eerste geplaatste Australische Ashleigh Barty had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een armblessure.

Het tweede reekshoofd, Karolína Plíšková uit Tsjechië, won het toer­nooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Duitse Angelique Kerber in twee sets. Plíšková wist voor de tweede keer het toer­nooi van Eastbourne op haar naam te schrijven. Het was haar veertiende WTA-titel, de derde van 2019. Zij won US$ 173.680 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens bereikte de derde ronde – daarin verloor zij van de latere winnares. Haar land­genote Kirsten Flipkens strandde in de eerste ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens bereikte de halve finale, waarin ook zij haar meerdere moest erkennen in de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Gabriela Dabrowski en Xu Yifan strandden al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Latisha Chan wonnen het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Kirsten Flipkens en Bethanie Mattek-Sands in de match-tiebreak. Het was hun veertiende gezamen­lijke titel. Hao-ching (de jongere zus) had daar­naast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Latisha (de oudste) twintig.

Flipkens was de enige Belgische deelneemster.

De Nederlandse Demi Schuurs en Anna-Lena Grönefeld uit Duitsland waren het vierde reekshoofd – zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Eastbourne 2019
Eastbourne